Rai 2 — національний італійський телеканал, створений 4 листопада 1961 року. Програма каналу дуже різноманітна — Rai Due пропонує як шоу і фільми, так і безліч різних розважальних та інформаційних передач. Канал є одним з підрозділів державної телерадіокомпанії Італії RAI.

Програма

Новини і інформація
 (Newscast)
 
 
 
 Cult Book
 
 
 
 Numero 1
 
 
 
 , hosted by

Шоу
 
 
 
 
 
 Eurovision Song Contest
 
 Detto Fatto
 Quelli che... il Calcio
 Mezzogiorno in Famiglia

Реаліті-шоу

Ігрові шоу

Культурні передачі

Релігійні передачі

Серіали
Відчайдушні домогосподарки
NCIS: Полювання на вбивць
Морська поліція: Лос-Анджелес
Кобра 11
«Зоряні війни: Війни клонів»
4400
Vite Sull'Onda ШпигункаМертва справаТа, що говорить з привидамиSenza Traccia Закон і порядокStreghe (Charmed)ПрактикаLe Cose Che Amo di Te ()Швидка допомогаДрузіМертва зона

Надприродне

La Complicata Vita Di Christine ()Вона написала вбивство4ислаПоліція МаяміТаємниці Палм-СпрінгсПриватна практикаДва з половиною чоловікиБрати і сестриКриміналісти: мислити як злочинецьКоломбоСтарскі та ГатчЯкось у казці

Професії та виробництво 
Piloti
Quelli dell'Intervallo
7 Vite

Аніме
Digimon series

Ashita no Nadja

Galaxy Express 999

Дитячі передачі
Barney e amici
Winx Club 

Cartoon Flakes
Cartoon Flakes 
Tre gemelle e una strega 
A scuola con l'imperatore 
Kim Possible
Phineas e Ferb
Fish Hooks – Vita da pesci 
Kick Chiapposky: Aspirante Stuntman 
Kid vs. Kat – Mai dire gatto 
Kung Fu Panda – Mitiche avventure 

Piccole principesse Lil'Pri 
I Classici Disney – Topolino & Company 

House of Mouse: Il Topoclub 
Cars Toons: Mater's Tall Tales
Le avventure di Trilli 

Le nuove avventure di braccio di ferro 

I Cuccioli ciucciavasi 
I favolosi Tiny ()
Le incredibili avventure di Zorori 

ICarly

I misteri di Silvestro e Titti 

Capitan Flamingo 
Неймовірна Людина-павук
Людина-павук. Щоденник супергероя
Avengers – I più potenti eroi della Terra 

Gargoyles, il risveglio degli eroi 

Пригоди Тома та Джеррі
Shaun – Vita da pecora 

Каю
I fratelli Koala 
Le principesse del mare 
Il treno dei dinosauri 
Curioso come George 
La casa di Topolino 
I miei amici Tigro e Pooh 
Manny tuttofare 

Agente Speciale Oso 
In giro per la giungla 
Jake e i pirati dell'Isola che non-c'è 
Le nuove avventure di Winnie Pooh 
Cuccioli della giungla 
La sirenetta – Le nuove avventure marine di Ariel 
Король Лев: Тімон і Пумба
La leggenda di Tarzan 

DuckTales: Avventure di Paperi 
Cip & Ciop Agenti Speciali

Мильна опера

Санта-Барбара

Спорт
Sabato Sprint
Dribbling
DS – La Domenica Sportiva
Pit Lane

Джерело 
 Official Website 
Телебачення Італії
Телеканали Італії